Bernard Carassus, ou Bernard Carasse (né vers 1504 ou vers 1509-1586), moine chartreux, prieur de la Grande Chartreuse.
 Pierre Carassus (né en 1943), homme politique français.